Joseph Samson (homme politique) (1771–1843), homme politique québécois
 Joseph Samson (acteur) (1793-1871), comédien français
 Joseph-Octave Samson (1862-1945), homme politique québécois
 Joseph Samson (musicien) (1888–1957), compositeur et maître de chapelle français

Voir aussi 
 Samson (homonymie)